Владимир Зографський  - болгарський стрибун з трампліна. Чемпіон світу серед юніорів 2011 року. Учасник зимових Олімпійських ігор 2014 і 2018.

Спортивна кар'єра 
Владимир Зографський народився в спортивній родині. Батько - болгарський стрибун з трампліна , учасник зимових Олімпійських Ігор 1988 і 1992 років, молодший брат Мартин - стрибун-початківець. Один із наставників болгарина - Йоахім Вінтерліх – тренер відомого німецького спортсмена .

Перші стрибки Владимир здійснив у дитинстві на трампліні в рідному Самокові, єдиному місті Болгарії, де є лижний трамплін.

Дебют дванадцятирічного Зографського в стрибках із трампліна відбувся на Континентальному кубку 2005 року. 2007 року він вперше взяв участь у Чемпіонаті Світу серед юніорів у Тарвізіо (Італія), де посів останнє місце.

У Кубку Світу болгарин дебютував 14 грудня 2008 року в італійському Праджелато, де посів 43-тє місце. Того ж сезону взяв участь у Чемпіонаті Світу з лижних видів спорту у чеському Ліберці, де на нормальному трампліні показав 43-й результат.

Взимку 2010-2011 в Енгельберзі Зографський набрав свої перші бали в залік Кубка світу: за 28-ме та 23-тє місця. У лютому 2011 року переміг на Чемпіонаті Світу серед юніорів в естонському Отепяе, випередивши австрійця Штефана Крафта та місцевого спортсмена Каарела Нурмсалу, а на дорослому Чемпіонаті Світу-2011 в Осло посів 34-те місце на нормальному трампліні.

У сезоні 2011-2012 Владимир показав свій найкращий на сьогодні результат у Кубку Світу - 8-ме місце на етапі в норвезькому Ліллегаммері.

Наприкінці лютого 2013 року змагався на Чемпіонаті Світу з лижних видів спорту у Валь-ді-Фьємме (Італія). На середньому трампліні посів 40-ве місце, на великому – 31-ше.

На Олімпійських іграх дебютував 2014 року в Сочі, де на великому трампліні посів 47-ме місце.

Переможець Універсіади – 2015.

Результати за кар'єру 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Кубки світу

Окремі змагання (165)

Чемпіонати світу

Олімпійські ігри

Примітки 

Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2018
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2014
Уродженці Самокова